Asin9ne (стил. под маюскул) — двадцать третий студийный альбом американского рэпера Tech N9ne. После нескольких переносов он был выпущен 8 октября 2021 года на лейбле Strange Music. Исполнительный продюсер — Travis O’Guin. Альбом включает в себя гостевые участия от King Iso, Ashten Ray, Дуэйна Джонсона, E-40, Garrett Raff, Joey Cool, Kiddo A.I., Лил Уэйна, Oobergeek, Marley Young, Mumu Fresh, Navé Monjo, Nnutthowze-Zkeircrow, Phlaque The Grimstress, Russ, Seuss Mace, Shao Dow, Simeon Taylor, Snow Tha Product, Stige и X-Raided. Альбом занял 82 место в Billboard 200, 41 место в Top R&B/Hip-Hop Albums и 11 место в Independent Albums в США.

Список композиций 
Информация из Tidal.

Чарты

Примечания 

Альбомы Tech N9ne
Хип-хоп-альбомы США
Хип-хоп-альбомы